Black Narcissus ist:
 Black Narcissus bzw. Narcisse noir, ein Parfum von Parfums Caron (1911)
 Black Narcissus, Originaltitel von Schwarzer Narziß, Roman von Rumer Godden (1939)
 Black Narcissus, Originaltitel von Die schwarze Narzisse, britischer Spielfilm (1947)
 Black Narcissus (Fernsehserie), britischer Fernsehdreiteiler (2020)